Solana, part d'un terreny on hi toca molt el sol
 Solana d'Andorra, territori andorrà al vessant nord dels Pirineus
 La Solana (Xaló), partida de la Marina Alta 
 La Solana (Ciudad Real), un municipi de la província de Ciudad Real a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa
 La Solana (Lladurs), masia del municipi de Lladurs, a la comarca del Solsonès 
 La Solana Amunt (Vallfogona de Ripollès), nucli de Vallfogona de Ripollès
 Solana de Ávila, municipi de la província d'Àvila 
 Solana de Rioalmar, municipi de la província d'Àvila
 Solana del Pino, municipi de la província de Ciudad Real 
 Solana de los Barros, municipi de la província de Badajoz 
 Cap de la Solana, serra del Berguedà 
 Castell de la Solana, castell de la Marina Alta 
 Costa Solana, diversos indrets 
 Cubo de la Solana, municipi de la província de Sòria
 Llau de la Solana, Pallars Jussà
 Mata-solana, poble del terme municipal de Gavet de la Conca 
 Purroi de la Solana, Ribagorça
 Serrat de la Solana, Pallars Jussà
 Serra de la Solana, serra de l'Alt Empordà
 Vall de la Solana, Sobrarb
 Vedat de la Solana, Pallars Jussà 
 Torrent de la Solana, diversos indrets